Sorrento, municipi italià.
 Sorrento (Florida) 
 Sorrento (Louisiana) 
 Sorrento (Maine)